Villa Rivero (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Villa Rivero (plaats), een plaats in deze gemeente